Korunka může být:

 malá koruna
 část vodní dýmky
 vrtací korunka – část vrtné hlavy
 korunka (stomatologie) – zubní korunka
 korunka (součást hodinek) – natahovací korunka
 korunka (heraldika) – heraldický znak
 Václav Korunka – český sportovec, běžec na lyžích
 Korunka (Čermná nad Orlicí) – část obce Čermná nad Orlicí
 Korunka k Božímu milosrdenství – modlitba podobná růženci
 Loterie Korunka – číselná loterie
 Korunka (rozhledna) – rozhledna Korunka na kopci Červená hlína (467 m) u Černolic v Brdech